Аделейе () — имя собственное; чаще всего распространено в виде нигерийской фамилии йорубского происхождения, означающая «король / корона / члены королевской семьи имеют честь».

Известные люди с этой фамилией:
 Аделейе, Айоделе (род. 1988) — нигерийский футболист, защитник.
 Аделейе, Дэвид (род. 1996) — перспективный непобеждённый английский боксёр-профессионал.

Примечания